Nosek ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Nosek, US-amerikanischer Sozialpsychologe und Hochschullehrer
 David Nosek (* 1981), tschechischer Eishockeyspieler
 František Nosek (1886–1935), tschechoslowakischer Minister
 Herbert Nosek (1928–2007), österreichischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Jiří Nosek (* 1948), tschechischer Philosoph
 Tomáš Nosek (* 1992), tschechischer Eishockeyspieler
 Václav Nosek (1892–1955), tschechoslowakischer Politiker und Gewerkschafter